Fiat Bravo — модель автомобиля, разработанная итальянской компанией Fiat и выпускавшаяся с 2007 по 2016 год. Является фактическим преемником модели Fiat Stilo (в 1995—2001 годах выпускалось семейство Fiat Bravo/Brava, от которого современный автомобиль унаследовал название). Впервые был представлен прессе в Риме в январе 2007 года, а позднее выставлен на Женевском автосалоне 2007 года. Выпускался на заводе Fiat в городе Кассино (регион Лацио, Италия). С 2010 года производство Bravo осуществлялось в Бразилии. В Австралии автомобиль продавался под названием Fiat Ritmo, так как торговая марка Bravo в этой стране принадлежит компании Mazda.

Дизайн автомобиля разработан Fiat Style Centre. Разработчиком значительного числа инженерных решений автомобиля была австрийская компания Magna Steyr, входящая в Magna International.

Двигатели 
Автомобили Fiat Bravo комплектовались тремя видами бензиновых двигателей, среди которых новые экономичные двигатели T-JET объёмом 1368 см³ с турбонаддувом. Также «Браво» оснащалось широкой линейкой современных дизельных двигателей. И бензиновые и дизельные двигатели соответствуют как минимум экологическим нормам «Евро-4».

Безопасность

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт FIAT Bravo в России 
 Дитя любви // autoreview.ru 
 Short-DRIVE: Городской сёрфинг с новым хэтчбеком Fiat Bravo // drive.ru 

Bravo